Pieve di Santa Maria Maddalena a Invillino
 Pieve di Santa Maria Maddalena a Sietina a Capolona

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria Maddalena